Тела () — город и муниципалитет в северной части Гондураса, на территории департамента Атлантида.

История 
Город был основан 3 мая 1524 года испанским конкистадором Кристобалем де Олид близ туземного города Теуакан. Изначально, сам Олид назвал город Триунфо-де-ла-Крус, в честь соответствующего католического праздника, отмечавшегося в день основания.

Географическое положение 
Город расположен в северо-западной части департамента, на берегу Карибского моря, на расстоянии 231 км от столицы страны, города Тегусигальпа. Высота центра города — 2 метра над уровнем моря. С запада граничит с национальным парком Жанетт-Кауас.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 37 282 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Гондураса